RUSC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 516 амінокислот, а молекулярна маса — 161 225.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки